Big Mama kan syfta på:

Big Mama (musikalbum) – ett musikalbum av Monica Törnell 1986.
Big Mama (sångare) (1986–), albansk-makedonsk sångare.
Big Mama Thornton (1926–1984), amerikansk sångare.
Big Mami (1989–), mexikansk fribrottare.